Abram je lahko:

 Abram  - prvotno ime biblijskega očaka Abrahama
 Abram - pogost priimek v Sloveniji

Glej tudi 

 Abraham
Abramič
 Abrams